Amt Warnow steht für:

 Amt Warnow-Ost
 Amt Warnow-West